Göbl ou Goebl sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
Hans Goebl (né en 1943), romaniste et linguiste autrichien
 (1901-1986), sculpteur bavarois
Josef Göbl (1905-1971), joueur autrichien de hockey sur glace
 (1936-2009), bobbeur ouest-allemand
Margret Göbl (1938-2013), patineuse artistique allemande

Voir aussi

Homonymie de patronyme